Moldes puede hacer referencia a:
 Moldes (Barjas), localidad del municipio de Barjas, provincia de León.
 Moldes (Boborás), parroquia y lugar del municipio de Boborás, provincia de Orense.
 Moldes (Brión), lugar de la parroquia de Luaña, municipio de Brión, provincia de La Coruña.
 Moldes (Campañó), lugar de la parroquia de Campañó, municipio de Pontevedra, provincia de Pontevedra.
 Moldes (Castropol), parroquia y lugar del concejo de Castropol, Asturias.
 Moldes (Cordeiro), lugar de la parroquia de Cordeiro, municipio de Valga, provincia de Pontevedra.
 Moldes (La Baña), lugar de la parroquia de Barcala, municipio de La Baña, provincia de La Coruña.
 Moldes (lugar de Castropol), lugar de la parroquia de Castropol, concejo de Castropol, Asturias.
 Moldes (Mellid), parroquia del municipio de Mellid, provincia de La Coruña.
 Moldes (San Martín), parroquia del municipio de Mellid, provincia de La Coruña.